

Patronyme 

 Francesco Cossiga (1928-2010), homme politique italien ;
 Giuseppe Cossiga (1963-), ingénieur et homme politique italien.

Politique 
 Gouvernement Cossiga I,  italien ;
 Gouvernement Cossiga II,  italien.